Скотт Шарп (; родился 14 февраля 1968 года в Норуолке, США) — американский автогонщик.
 Чемпион серии IRL IndyCar (1996).
 Чемпион ALMS (2009) в классе LMP1.
 Победитель 24 часов Дайтоны (1996).

Общая информация 
Скотт — не первый автогонщик в семействе Шарпов. Его отец Боб также занимался кольцевыми гонками и шесть раз выигрывал различные чемпионаты под эгидой SCCA.

Спортивная карьера

Первые годы 
Скотт начал свою автогоночную карьеру в восемь лет, когда впервые сел за руль карта. За следующее десятилетие он проводит в различных региональных чемпионатах семьдесят пять гонок, выигрывая две трети из них. Уровень побед оказывается не слишком высок и следующая часть его карьеры оказывается связанной не с гонками формульных чемпионатов, а с участием в региональных кузовных первенствах полулюбительского уровня: в 1984-88 годах Шарп участвует в первенствах под эгидой SCCA, выиграв сначала National Championship Runoffs в классе GT2, а затем два года подряд став сильнейшим в старшем классе GT1. Неплохо зарекомедовав себя на этом уровне, американец переходит в более престижную и известную серию: в 1988-92 годах он регулярно стартует в чемпионате Trans-Am, где к четвёртому сезону дорастает до борьбы за чемпионский титул, три года подряд финишируя в двойке сильнейших пилотов личного зачёта. В 1990 году Скотт впервые пробует себя в гонках на выносливость, приняв участие в одном из этапов североамериканского первенства IMSA GT, а два года спустя он совершает первый и последний старт в основных чемпионатах NASCAR, приняв участие в дорожном этапе Winston Cup на трассе Уоткинс-Глен.

Формульная карьера

1993-97 
Молодой пилот обращает на себя внимание части спонсоров и менеджеров команд и в 1993 году ему предоставляется шанс выйти на старт этапа формульного первенства CART IndyCar. Не самый удачный дебют на Лагуне Секе, тем не менее, позволяет Скотту подписать полноценный контракт на сезон-94. Его команда — PacWest Racing — не относилась к числу лидеров пелотона, с трудом найдя деньги на полноценный сезон она смогла предоставить своим пилотом технику, на которой они лишь иногда боролись за позиции в десятке сильнейших; Шарп доехал до подобных мест на финише дважды и набрав четырнадцать очков расположился на 21-й позиции личного зачёта. Его партнёр — Доминик Добсон — выступил не намного лучше. Подобное положение вещей не устроило руководство команды и со Скоттом и Домиником не продлили соглашения, взяв на их место много более опытных и мастеровитых пилотов. Шарп нашёл себе в 1995 году лишь место на Indy 500, где не без труда квалифицировав машину он не проехал и половины дистанции гонки, разбив свою Lola в четвёртом повороте.

Однако даже столь мимолётное сотрудничество с Фойтом сыграло свою положительную роль: в 1996 году был организован чемпионат IRL IndyCar, куда ушла и A. J. Foyt Enterprises. Ищя себе гонщиков для нового чемпионата Эй-Джей остановил свой выбор и на Скотте. Первые чемпионат выдался весьма неоднозначным — малое число этапов в сочетании с нестабильностью всего пелотона и плохо прописанным регламентом привели к тому, что Шарп лишь раз побывав на подиуме за три гонки оказался во главе пелотона вместе с Баззом Калкинсом. Соперник имел более высокий лучший финиш, но по тогдашним правилам при равенстве очков их обоих признали чемпионами. В следующем сезоне Шарп пытается доказать неслучайность своего титула, но две серьёзные аварии приводят к пропуску половины гонок чемпионата (на Indy 500 он, не до конца восстановившись, не проходит квалификацию) и непродлению контракта.

1998-2009 
Утратив это место Скотт остался в чемпионате: автодилер Том Келли накануне сезона-98 организовал при поддержке Delphi Corporation в Indy Racing League собственную команду и предложил место одного из пилотов Шарпу. Не найдя лучших мест Скотт подписал контракт с Kelley Racing. Альянс затягивается на семь сезонов, за которые Шарп выигрывает четыре поула (включая квалификацию в Indy 500 в 2007 году), одерживает семь побед и, пусть и не борясь за титул, год за годом принося своей организации места в Top5 личного зачёта по итогам сезона. Всё, однако, когда-то заканчивается: в конце 2004 года Келли стало не до IRL IndyCar и он закрыл команду. Delphi, однако, остаётся с Шарпом, позволяя ему подписать контракт с Fernandez Racing.

В команде Адриана Фернандеса американец проводит два сезона, также от гонки к гонке подтверждая свой высокий уровень. В августе 1995 года на трассе Kentucky Speedway он приносит мексиканской организации единственную, за период их сотрудничества, победу. В межсезонье-2005/06 в Fernandez Racing из-за смены некоторых норм регламента вынужденно переходят на шасси другого производителя, что сказывается на результатах: Шарп лишь пару раз за сезон финиширует на пятой позиции. В межсезонье Скотт покидает организацию, переходя в команду Бобби Рэйхола.

На новом месте Шарп проводит один сезон, выступая со стабильностью, близкой к своему идеальному уровню. Дважды за сезон он финиширует на подиумных позициях и завершает год на восьмом месте личного зачёта. В Indy 500 он проводит одну из лучших гонок в карьере, впервые финишируя на шестой позиции.

В межсезонье, ссылаясь на возраст и рост числа трасс дорожного типа в календаре серии, он завершает свою регулярную карьеру в IRL IndyCar. Скотт вернётся в гонки серии ещё один раз — в 2009 году, когда при поддержке Panther Racing выступит в своей пятнадцатой Indy 500.

Другие серии 
Сосредоточившись на гонках машин с открытыми колёсами Шарп не бросил участвовать в других соревнованиях: всё это время, от случая к случаю, он стартует в различных гонках на выносливость как в Северной Америке, так и в Европе. В 1996 году он, в содружестве с Уэйном Тейлором и Джимом Пейсом, побеждает в 24 часах Дайтоны, а также дебютирует в 24 часах Ле-Мана. В 2002-04 годах Скотт регулярно участвует в IROC — в североамериканском многоэтапном соревновании лучших пилотов разнообразных чемпионатов.

Завершив карьеру в IRL IndyCar американец сосредотачивается на гонках спортпрототипов, подписав контракт с полузаводской командой Honda: Highcroft Racing ALMS. Участвуя в гонках в одном экипаже с Дэвидом Брэбемом Скотт быстро позволяет команде стать одной из ведущих организаций своего класса. Австрало-американский дуэт побеждает в четырёх из одиннадцати гонок чемпионата и занимает в общем зачёте второе место, проиграв лишь альянсу Porsche-Penske. В межсезонье состав серии претерпевает значительные изменения: значительно редеет класс прототипов, а японцы переводят свои коллективы из класса P2 в класс P1. В итоге в 2009 году в борьбе за титул сошлись их два клиента: Highcroft противостояла команда Жиля де Феррана. Бразилец и его партнёр Симон Пажно чуть чаще конкурентов выигрывали гонки, но в целом по сезону оказались менее стабильны и проиграли титул команде Дайтона с разницей в 17 очков.

В межсезонье карьера Шарпа вновь претерпела изменения: договорившись с бывшим титульным спонсором Highcroft Racing он купил две Ferrari F430 и организовал в классе GT2 собственную команду Extreme Speed Motorsports. Организация постепенно научилась всё более качественно готовить технику к соревнованиям и в конце дебютного сезона финишировала на подиуме в своём классе в Petit Le Mans. В 2012 году подиумные финиши стали всё более часты, была одержана первая победа, а по итогам сезона экипаж Шарпа занял второе место в общем зачёте категории, уступив лишь первому экипажу Corvette Racing.

Статистика результатов в моторных видах спорта

Сводная таблица

Гонки формульного типа

CART 

Жирным выделен старт с поул-позиции. Курсивом — гонка, где показан быстрейший круг.

IRL IndyCar 

Жирным выделен старт с поул-позиции. Курсивом — гонка, где показан быстрейший круг.

Результаты в Indy 500

Сводная статистика в гонках «чампкаров»

ALMS 

Жирным выделен старт с поул-позиции. Курсивом — гонка, где показан быстрейший круг.В качестве финишной позиции указано место в своём классе.

Примечания

Ссылки 

 
 
 
 Сайт команды Extreme Speed Motorsport 

Картингисты
Автогонщики США
Пилоты CART ChampCar
Пилоты IRL IndyCar
Пилоты Инди-500 из США
Пилоты Trans-Am
Гонщики NASCAR
Пилоты Американской серии Ле-Ман
Пилоты 24 часов Ле-Мана из США
Пилоты Grand-Am
Пилоты 24 часов Дейтоны
Пилоты Международной Гонки чемпионов
Выпускники Бэбсонского колледжа